Walker Island ist der Name folgender Inseln:

in Australien:
 Walker Island (Tasmania)

in Neuseeland:
 Walker Island (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Walker Island (Alabama)
 Walker Island (Maine)
 Walker Island (Missouri)
 Walker Island (North Carolina)
 Walker Island (Oregon)
 Walker Island (Rhode Island)

Siehe auch:
 Walkers Island, eine der Conch Keys, Inseln der Florida Keys, Vereinigte Staaten